indykator (chemia) – chemiczna nazwa wskaźnika
 indykator (matematyka) – inna nazwa funkcji charakterystycznej zbioru
 indykator (urządzenie) – urządzenie mierzące i zapisujące przebieg zmian ciśnienia w czasie